Jméno a příjmení Daniel Novák má více nositelů:

 Daniel Novák (advokát) (* 1952) – český kybernetik, advokát a vysokoškolský pedagog, v letech 2001 až 2009 člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
 Daniel Novák (basketbalista) (* 1978) – slovenský basketbalista
 Daniel Novák (fotbalista) (* 1998) – český fotbalista, působící v klubu FK Mladá Boleslav